Марија од Бургундије (; Брисел, 13. фебруар 1457. — Бриж, 27. март 1482) била је супруга Максимилијана I — цара Светог римског царства — и мајка Филипа Лепог — оца Карла V.

Као једино дете последњег грофа од Бургундије, Карла Смелог, наследила је грофовију свог оца када је овај погинуо у бици код Нансија. Међутим Луј XI, искористивши смрт Карла Смелог, окупирао је Бургундију и још неке територије, између којих и Франш-Конте. Луј је желео да се Марија уда за француског престолонаследника, Шарла, како би холандске територије прешле наследним путем у француске руке. Марија је одбила француску понуду и обратила се за помоћ својим холандским поданицима, коју је и добила, међутим морала је да направи велике уступке.

Дана 10. фебруара 1477. у Генту, Марија је потписала документ који је у историји познат као Велика привилегија. Овим уговором провинције и градови Фландрија, Брабант, Холандија и Ено су повратиле привилегије које су биле укинуте декретима војвода од Бургундије који су покушавали да створе централизовану власт у Бургундији по угледу на Француску. Парламент у Мехелену који је основао Карло Смели 1470, био је распуштен и поново јеуспостављен Париски парламент. Марија је такође била приморана да обећа да неће ићи у рат, склапати мир сакупљати порез без одобрења држава и да неће постављати странце на државна места.

Године 1477. удала се за Максимилијана, надвојводу од Аустрије, и будућег Максимилијана -{I}-, цара Светог римског царства.

Пет година касније, након фаталног пада с коња, умире 27. марта 1482. године у 25. години живота.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1457.
Умрли 1482.
Династија Хабзбург
Бургундске војводе
Бургундски грофови